Neo Pornographia ist eine Filmreihe von Michael Ninn, produziert von Ninn Worx. Der vollständige Titel der Filme lautet: Neo Pornographia: The Secret Tapes of Michael Ninn. Die Filmreihe repräsentiert Michael Ninns extremere Szenen von Pornografie.

Auszeichnungen 
2006: AVN Award for Best Director - Non Feature - Michael Ninn für Folge 1

Filme

Neo Pornographia vol. 1 
(2005, Ninn Worx)

Staring: Audrey Hollander, Melissa Lauren, Sandra Romain, Julie Knight, Anthony Hardwood, Frank Gun, Alexx Knight, Mike Foster, Otto Bauer, Nicki Hunter (Non Sex).

Neo Pornographia vol. 2 
(2005, Ninn Worx)

Staring: Nicki Hunter, Jayna Oso, Alicia Rhodes, Hillary Scott, Ariana Jollee, Audrey Hollander, Melissa Lauren, Sandra Romain, Julie Knight, Alex Sanders

Neo Pornographia vol. 3 
(2005, Ninn Worx)

Staring: Venus, Nicki Hunter, Rachel Love, Tyla Wynn, Roxetta, Otto Bauer, Jenner, Alec Knight, Steven French, Dirty Harry

Neo Pornographia vol. 4 
(2006, Ninn Worx)

Staring: Audrey Hollander, Nicki Hunter, Holly Wellin, Staci Thorn, Marie Luv, Otto Bauer, Scott Lyons, Tony T, Marco Banderas

Neo Pornographia vol. 5 
(2008, Ninn Worx)

Staring: Nicki Hunter, Sindee Jennings, Samantha Ryan, Jennifer Dark, Celeste Star, Marco Banderas, Barry Scott

Weblinks 
 Ninn Worx Official Site
 
 Artikel/Interview mit Audrey Hollander über Neo Pornographia, in ErosZine, 24. Juli 2007

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film